Эми́лио Корре́а:
 Корреа, Эмилио (род. 1953) — кубинский боксёр, олимпийский чемпион 1972 года.
 Корреа, Эмилио (род. 1985) — кубинский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр.